Das Mixed der Wimbledon Championships 2012 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Iveta Benešová und Jürgen Melzer, sie schieden jedoch bereits bei ihrem Auftaktspiel in der zweiten Runde aus. Im Finale siegten Lisa Raymond und Mike Bryan in drei Sätzen gegen Jelena Wesnina und Leander Paes. Für Raymond war es nach 1999 der zweite Mixedtitel in Wimbledon, Mike Bryan gewann das Turnier nach zwei Finalteilnahmen 2001 und 2008 zum ersten Mal. Es war der dritte gemeinsame Titel für Raymond und Bryan nach den US Open 2002 und den French Open 2003.

Preisgelder 
Bei den French Open 2012 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste 
Alle gesetzten Paare haben ein Freilos für die erste Runde.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2012